Таос има више значења:
 Округ Таос (Нови Мексико)
 Таос (Мисури)
 Таос (Нови Мексико)